Hockeyallsvenskan 2008/2009 var den näst högsta divisionen i svensk ishockey och spelades från den 17 september 2008 till 27 februari 2009 och bestod av 16 lag. Lagen mötte varandra varandra tre gånger vilket gav 45 omgångar. Eftersom serien skulle bantas inför säsongen 2009/2010 flyttades det sist placerade laget ner direkt (olikt föregående säsonger då det sista laget fått chans till kvalspel) medan lag 14 och 15 skickades till kvalspel tillsammans med fyra lag från Division 1 om en plats. Med andra ord skulle minst två lag, möjligen tre, få lämna Hockeyallsvenskan inför säsongen 2009/2010 och max ett lag från Division 1 flyttas upp.

De tre främsta lagen i serien gick till Kvalserien där även de två sista lagen i Elitserien 2008/2009 spelade. Utöver de fem lagen kvalificerar sig ett sjätte lag genom playoffspel som spelas mellan lag 4 och 7 i Hockeyallsvenskan. Där möter lag fyra lag sju och lag fem möter lag sex. Vinnarna går vidare till playoff-final där det vinnande laget alltså är kvalificerat för kvalserien till Elitserien. Från kvalserien går två lag upp i Elitserien.

Deltagande lag
Den 11 juni 2008 beslutade Allsvenska nämnden att Nyköpings Hockey inte kunde beviljas allsvensk licens, och den 26 juni beslutade Svenska Ishockeyförbundet att laget skulle flyttas ned till division 1. Nyköping överklagade beslutet till Riksidrottsnämnden, som den 17 juli beslöt att inte ta upp ärendet till prövning. Den 18 juli erbjöds Huddinge IK den vakanta platsen, och tackade ja.

Tabell
Lag 1-3 till kvalserien till Elitserien.
Lag 4-7 till playoff.
Lag 14-15 till kvalserien till Hockeyallsvenskan.
Lag 16 till Division 1.
Statistiken hämtad från Svenska Ishockeyförbundet.

Statistik

Poängliga

Målvaktsliga

Playoff till kvalserien

Översikt

Första omgången

Andra omgången

Data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundets historiska databas.

Kvalserien till Elitserien

Kvalserien till Hockeyallsvenskan

Källor

Externa länkar
Svenska Ishockeyförbundets historiska databas

Sport i Sverige 2008
Sport i Sverige 2009
2008/2009
Ishockeysäsongen 2008/2009